

Лейк-Голідей — переписна місцевість, штат Іллінойс
 Лейк-Голідей — переписна місцевість, штат Індіана
 Лейк-Голідей — переписна місцевість, штат Вірджинія